Daniel Salazar (20 de maio de 1975), é um árbitro de futebol equatoriano.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Equador